El término Brugge puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Brujas, una ciudad belga (en flamenco, Brugge; en francés, Bruges);
 a Cercle Brugge, un equipo de fútbol belga de la ciudad de Brujas, también conocido por los hispanohablantes como Círculo de Brujas, que juega en la Segunda División de Bélgica;
 a Juan Fernando Brügge, un político demócratacristiano argentino.